Argyrodines är ett släkte av skalbaggar. Argyrodines ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Argyrodines